Biskupice es un nombre de varias ciudades y localidades: 

en Chequia
 Biskupice (distrito de Chrudim) 
 Biskupice (distrito de Prostějov) 
 Biskupice (distrito de Svitavy) 
 Biskupice (distrito de Zlín)